Municipio de Solomon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Solomon (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Solomon (condado de Graham, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Solomon (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Solomon (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Solomon (condado de Sheridan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.